Film en televisie
Amika (televisieserie), een Nederlandstalige tv-jeugdserie

Muziek
Amika (album), een cd album met liedjes van de gelijknamige televisieserie, waaronder de gelijknamige titelsong, die ook als single is uitgebracht